Das Wort Airol wird und wurde in der Vergangenheit als Markenname für Arzneimittel verwendet:
Historisch für ein Wundantiseptikum aus Bismutoxidiodid und
gegenwärtig für ein Medikament mit dem Wirkstoff Tretinoin.